Евровизия 2003 (на английски: Eurovision Song Contest 2003; на френски: Concours Eurovision de la chanson 2003; на латвийски: 2003. gada Eirovīzijas dziesmu konkurss) е 48-ото ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се в зала „Сконто Хал“ на 24 май 2003 г. в латвийската столица Рига.

Латвия печели правото да домакинства песенния конкурс, след като нейната представителка Marie N побеждава през 2002 г. в Талин, Естония с песента „I Wanna“ със 176 точки. Водещи на събитието са Marie N и Ренарс Кауперс.

Победител за първи път става Турция с песента на Сертаб Еренер „Everyway That I Can“ със 167 точки. На второ място е Белгия със 165 точки, на трето място е Русия със 164 точки, а на четвърто място е Норвегия със 123 точки. Страната-домакин Латвия е на 24-то място с 5 точки.

За последен път през 2003 г. Евровизия обхваща само една вечер. В организацията на конкурса Латвия влага близо 2,3 милиона евро. През тази година дебютира Украйна, след едногодишно отсъствие се завръщат Исландия, Ирландия, Норвегия, Полша, Португалия и Нидерландия, а Дания, Финландия, Северна Македония, Литва и Швейцария не участват поради ниското си класиране от предната година. Заявки за първо участие подават също така Сърбия и Черна Гора, Албания и Беларус, но поради правилата на конкурса трите страни правят дебюта си следващата година заедно с Андора. Великобритания получава 0 точки в гласуването и за първи път остава на последно място.

За пети път в историята на конкурса (след 1956 г., 1970 г., 1989 г. и 2001 г.) на изданието няма нито един изпълнител, участвал и предишна година.

Участници 
Страните в получерен шрифт се класират директно на финала на Евровизия 2004.

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Вижте също 
 Детски песенен конкурс Евровизия 2003

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv
 www.esc-history.com

2003
Латвийска музика
История на Рига
Култура в Рига
2003 година